Piritiba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Piritiba (ort), Bahia, 
 Piritiba (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar